Schaufenberg ist der Name

eines Stadtteils von Alsdorf im Kreis Aachen, siehe Schaufenberg (Alsdorf)
eines Stadtteils von Hückelhoven im Kreis Heinsberg, siehe Schaufenberg (Hückelhoven)